Smokin' Koe Kubek band feat. Bnois King est une formation texane regroupée autour de son leader Joe Kubek, guitariste, n'hésitant à employer diverses pédales d'effets dans la continuité d'un Robin Trower au niveau du son, et fortement imprégné du style Texas-blues (Stratocaster & Lespaul), et de son chanteur Bnois King au style de guitare rythmique (Gibson 335) sobre avec des accents jazzy. Le groupe a été produit et aidé à ses débuts par Ron Levy.

En passant sur le label Blind Pig, le groupe sera rebaptisé Smokin' Joe Kubek & Bnois King. À partir de 2008, les albums de la formation sont signés chez Alligator Records.

Discographie 

 Steppin' out Texas Style (Bulleye Blues) 1991
 Chain' Smokin' Texas Style (Bulleye Blues)1992
 Texas Cadillac (Bulleye Blues) 1993
 Cryin' for the Moon (Bulleye Blues) 1995
 Got my mind back (Bulleye Blues) 1996
 Take your best shot (Bulleye Blues & Jazz) 1998
 Bite me ! (Bulleye Blues & Jazz) 2000
 Roadhouse research (Blind Pig)2003
 Show me the money (Blind Pig) 2004
 My heart's in Texas (Blind Pig) 2006
 Blood Brothers (Alligator Records) 2008
 Have Blues, Will Travel (Alligator Records) 2010

Voir aussi

Liens externes 

 Site officiel de Smokin' Joe Kubek
 Page dédiée à Smokin' Joe Kubek chez Alligator Records

Groupe américain de blues
Groupe musical du Texas